Coleman (Flórida)
Coleman (Geórgia)
Coleman (Michigan)
Coleman (Texas)
Coleman (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos